William Digby kan syfta på:

* William Digby (1733-1788), brittisk präst
 William Digby (1849-1904), brittisk författare
 William Digby, 5:e baron Digby (1661–1752), brittisk peer